Die Bancolombia Open Bogotá 2008 waren ein Tennisturnier, das vom 3. bis 9. März 2008 in Bogotá stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 2008 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 91 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 90 kB)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 88 kB)

ATP Challenger Series 2008
ATP Challenger Bogotá-2